Prin termenul ”Rock” de obicei se are în vedere muzica rock. În limba engleză cuvântul ”rock” înseamnă piatră, rocă, stâncă.

Rock se mai poate referi la:

Muzică 
 Rock Records, o casă de discuri din Taiwan
 Rocks (album de Aerosmith), 1976
 Rocks (album de Harem Scarem), 2001
 R.O.C.K., album hard rock/heavy metal din 1986 de Kirka
 Rock!!!!!, un album de Violent Femmes, 1995
 Rock (EP), EP de Casting Pearls
 "Rock", o melodie de Lemon Jelly
 Rocks (cântec), de Primal Scream

Persoane 
 Rock (nume), listă de persoane cu astfel de nume, prenume sau poreclă
 Rock (rapper) (n. Jamal Bush în 1975), rapper american

Divertisment 
 Rock (revistă), revistă muzicală iugoslavă
 Rock, un roman de Hal Ellson

Locuri

Regatul Unit 
 Rock, Cornwall, un sat din Anglia
 Rock, Northumberland, un sat din Anglia
 Rock, un cătun din Washington, West Sussex, Anglia
 Rock, Worcestershire, un sat din Anglia
 Rock, County Tyrone, un sat din Irlanda de Nord

SUA 
 Rock, Kansas, o comunitate neîncorporată
 Rock, Michigan, o comunitate neîncorporată
 Rock County, Minnesota
 Rock County, Nebraska
 Rock, West Virginia, o comunitate neîncorporată
 Rock County, Wisconsin
 Rock, Rock County, Wisconsin, un oraș
 Rock, Wood County, Wisconsin, un oraș

 Rock Township (dezambiguizare)
 Rock Mountain (dezambiguizare)
 Rock Creek (dezambiguizare)
 Rock Island (dezambiguizare)
 Rock Lake (dezambiguizare)
 Rock River (dezambiguizare)

Informatică 
 Rock (procesor), microprocesor Sun Microsystems
 Rocks Cluster Distribution, distribuție Linux pentru cluster computing
 Rocks (PHP)

Sport 
 "Rocks", porecla echipei Colorado Rockies din Major League Baseball
 Toronto Rock
 Glasgow Rocks

Altele 
 ROCK1, genă umană
 , submarin american

Vezi și
 The Rock (dezambiguizare)
 ROCK (dezambiguizare)
 Rok (dezambiguizare)
 ROC (dezambiguizare)
 Roque (dezambiguizare)
 Rox (dezambiguizare)